Das Volvo Car Open 2017 war ein Damen-Tennisturnier für Frauen in Charleston (South Carolina). Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2017. Das Turnier fand vom 3.  bis zum 9. April 2017 gleichzeitig mit den Abierto GNP Seguros statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Volvo Car Open 2017 fand am 1. und 2. April 2017 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)